Брайан Оскар Охеда Родригес (; род. 27 июня 2000, Итаугуа, Парагвай) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Реал Солт-Лейк» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Охеда — воспитанник клуба «Олимпия». 2 декабря 2018 года в матче против столичного «Соль де Америка» он дебютировал в парагвайской Примере. В 2018 году Брайан дважды стал чемпионом Парагвая. Летом 2019 года Охеда на правах аренды перешёл в аргентинский «Дефенса и Хустисия». 4 августа в матче против «Унион Санта-Фе» он дебютировал в аргентинской Примере.

31 августа 2021 года Охеда перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест», подписав четырёхлетний контракт. За «Форест» он дебютировал 23 ноября в матче против «Лутон Таун».

4 августа 2022 года Охеда был взят в аренду клубом MLS «Реал Солт-Лейк» на один год с опцией выкупа. В высшей лиге США он дебютировал 4 сентября в матче против «Лос-Анджелеса», заменив на 69-й минуте Скотта Колдуэлла.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Парагвая Охеда принял участие в юношеском чемпионате Южной Америке в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Перу, Бразилии, Эквадора, Чили, Колумбии и дважды Венесуэлы.

В том же году Охеда принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матчах против команд Мали, США и Новой Зеландии.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Парагвая Охеда принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Перу и Уругвая. В поединке против перуанцев Брайан забил гол.

В составе олимпийской сборной Парагвая Охеда принял участие в .

Охеда был включён в состав сборной Парагвая на Кубок Америки 2021. За сборную Парагвая он дебютировал 2 сентября 2021 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Эквадора, заменив во втором тайме Уго Мартинеса.

Достижения 
 «Олимпия»
 Победитель парагвайской Примеры (2): Клаусура 2018, Клаусура 2020
 Обладатель Кубка Парагвая (1): 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»